Il singolare  dell'Unicredit Czech Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Jan Hájek era il detentore del titolo e ha battuto in finale Radek Štěpánek che si ritirato sul punteggio di 6-0.

Teste di serie

  Radek Štěpánek (finale)
  Albert Montañés (secondo turno)
  Victor Hănescu (secondo turno)
  Olivier Rochus (quarti di finale)

 Jarkko Nieminen (quarti di finale)
 Jan Hájek (campione)
 Andrej Golubev (semifinali)
 Michael Russell (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Unicredit Czech Open 2010